Ricardo Delgado de la Obra, plus connu sous le surnom de Pipi, né le   à Madrid, est un musicien espagnol. Il est la seconde voix et showman du groupe de ska punk espagnol Ska-P ainsi que le chanteur et leader du groupe The Locos.

Il contribue en grande partie au succès de Ska-P et The Locos grâce à une énergie scénique, et l'apport de nombreux costumes et déguisements illustrant les engagements du groupe.

Biographie

Jeunesse 
Ricardo Delgado de la Obra naît dans le quartier modeste et multiculturel de Belmonte à Madrid, qui a vu naître également Pulpul. Selon ses propres dires, il était comme tous les enfants de son âge : il aimait le football, ne pensait qu'à s'amuser, jouer des tours aux voisins, ne pas s'intéresser aux études. Il commence à travailler dès l'âge de 12 ans, dans un atelier de tapisserie que tenait son père. A 15 ans, il travaillait dans le bar que ses parents avaient monté, tout en continuant l'atelier.

Son affinité musicale se tourne à l'époque vers les groupes de ska punk combatifs basques tels que Kortatu, Mano Negra, Cicatriz, Reincidentes, Koroskada ou Virus de la Rebelion (le groupe dans lequel jouait Joxemi), son groupe préféré demeurant La Polla Records. Les paroles, la force, l'engagement social de ces groupes le marqueront pour toujours.

À 17 ans, il entre avec son ami Aguililla dans une entreprise de transport et de déménagement où ils étaient très peu payés. Il fait cela pendant un an et demi. Puis, à 19 ans, il commence à travailler avec son frère dans une usine d'extincteurs d'incendies, où il fabrique les mêmes pièces tous les jours, où la monotonie l'épuisait.

Il va de petits boulots en petits boulots. À 21 ans, il entre dans une entreprise de plomberie avec celui qu'il considère comme un frère :  Pulpul, qui travaillait là depuis plusieurs années déjà. Pipi l'accompagne alors après le travail dans une petite salle de répétition à Vallecas où ce dernier et ses amis de Ska-P répètent pendant des heures. Ils s'y amusaient beaucoup : cannabis, bières, bonne ambiance.

Carrière musicale 

Au fur et à mesure que Ska-P se produisait, au début dans de petits concerts locaux, Pipi accompagne habituellement le groupe pour l'aider à installer, décharger le matériel. Mais un jour, lors d'une pause durant une représentation, le groupe lui lance le pari d'endosser un déguisement militaire et d'animer le public, tout en accompagnant au chant. 

Peu de temps après, le groupe l'engage officiellement en tant que showman, au moment même où Joxemi remplace Yanclas à la guitare. Il contribue alors à donner un aspect énergique, comique et provocateur aux prestations scéniques du groupe, grâce notamment aux différents déguisements et accessoires qui appuient la visée revendicatrice et engagée du texte. Cela contribue également à faire passer les messages des chansons du groupe à travers le monde, au-delà des pays hispanophones.Ska-P acquiert dès lors une renommée, de la combinaison d'airs festifs, textes engagés et un dynamisme scénique hors du commun, que Pipi orchestre énergiquement en endossant une multitude d'accoutrements.

Parmi sa panoplie de déguisements,  retrouve notamment le prêtre (Sexo y Religion, La Mosca Conjonera), le patron, le policier (Romero el Madero), l'ouvrier (El Vals del Obrero), le militaire, le torero (Vergüenza), la voyante (Casposos), et Oncle Sam (Tio Sam). Ska-P enchaîne trois albums, tournées et concerts de plus en plus importants à travers le monde. Mais en 2005, Pulpul souhaite faire une pause, et le groupe se met alors entre parenthèses. Durant la pause indéterminée du groupe, Pipi continue dans le monde de la musique et fonde le groupe The Locos, au sein duquel il est chanteur et leader. Le groupe s'inspire des valeurs engagées de Ska-P en gardant également le style ska punk comme référence musicale.

En 2008, lors de la réunion du groupe, il reprend son poste dans Ska-P tout en jouant en parallèle avec The Locos. En 2014 s'ouvre une nouvelle pause indéterminée, Pipi se réinvestit alors pleinement dans The Locos. À la suite de différends avec le groupe, est annoncé officiellement en novembre 2017 qu'il quitte Ska-P.

Vers 2015, il part faire sa vie à Buenos Aires, en Argentine.

Notes et références

Liens externes 
 

Membre de Ska-P
Chanteur espagnol
Chanteur de punk rock
Chanteur de ska
Naissance à Madrid
Naissance en novembre 1963